«Кавказький бранець»  — російський художній фільм режисера Сергія Бодрова (старшого) за мотивами одноіменного оповідання Льва Толстого. Знятий в 1996 році.
«Кавказький бранець» — радянський художній телефільм 1975 року, знятий на кіностудії «Грузія-фільм» за однойменною повістю Льва Толстого.
«Кавказький бранець» — оповідання (іноді називається повість.) Льва Толстого, що розповідає про російського офіцера в полоні у горців. Написаний для «Азбуки», вперше опублікований в 1872 році в журналі «Зоря». Один з найбільш популярних творів письменника. Назва оповідання є відсиланням до назви поеми Пушкіна « Кавказький бранець».
«Кавказький бранець» — перша з циклу південних байронічних поем російського поета Олександра Пушкіна. Поема написана у 1820 —1821 роках, розпочата у Гурзуфі, закінчена 20 лютого 1821 року у Кам'янці (маєток В. Л. Давидова).